El término Saña puede hacer referencia a:

 Saña, distrito del Perú.
 Saña, baile afroperuano.
 Personas con este apellido:
 Heleno Saña (1930- ), filósofo y escritor español.
 José Saña, político español.